Příjmení Fioravanti nosí více významných osobností:

 Aristotele Fioravanti (1415/1420–1486) – italský architekt a stavitel renesance
 Valentino Fioravanti (1764–1837) – italský hudební skladatel
 Vincenzo Fioravanti (1799–1877) – italský hudební skladatel

Externí odkazy